Lederskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lederskär (vid Kopparholm, Nagu), 
 Lederskär (vid Ådön, Nagu),

Se även
Ledskär
Lederskärs grundet

Robotskapade Finlandförgreningar